Кери́м Раги́мов (1970, Ленинград) — российский художник.

Биография 
Окончил Ленинградское Художественное Училище (ЛХУ) им. В. А. Серова. Постоянно живёт и работает в Санкт-Петербурге.

Участник выставок современного искусства в России и других странах. В 2000 году принимал участие в программе «International young art 2000», в аукционах в офисах Sotheby's в Тель-Авиве, Чикаго и Вене. Работы Рагимова были представлены на Международной ярмарке современного искусства MiArt2000 в Милане, а также на I-ой Тиранской Биеннале (2001).

В 1994 Г. начинает работать над несколькими проектами, отражающими его интерес к photo-based art:

1   «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПРОЕКТ» - коллекция живописных копий с mass-printed  оригиналов (газетных и журнальных вырезок, плакатов, наклеек и т.д.). Каждый оригинал представляет собой групповой портрет, сделанный анонимным автором и объединяющий позирующих по тому или иному специфическому признаку.

2   «МЕТРО-ПРОЕКТ» - концептуальная коллекция масляных картин на бумаге (56х81см).

Коллекция включает в себя около 60 реалистических пейзажей с видом 
всех павильонов петербургского метро. Работы выполнены в различных 
стилях и показывают разные — иногда фантастические — настроения в 
природе и времени. Это — своего рода попытка создать энциклопедию 
эмоциональных состояний человека, а также отобразить некоторые аспекты 
истории искусств и человечества.

3   «СКОРАЯ+МЕТРО» - коллекция фотографий, изображающих автомобили «скорой помощи», стоящие у входа в метро.

4  «ROADOFF» (первая версия)

Один из ведущих художников Галереи Марины Гисич. Также сотрудничает с галереями «Museum 52» (Лондон/Нью-Йорк), «MudimaDrie» (Антверпен) и «Primo Marella» (Милан). Работы Рагимова находятся в коллекции Нового музея в Санкт-Петербурге.

Проекты 
 ROADOFF  (Над этой серией художник начал работать в 2000 году)
 Человеческий проект
 metro project
 metro+ambulance project.

Ссылки 
 Сайт Керима Рагимова
 

Современные художники России
Википедия:Биографии современников